Список включает в себя музыкальных исполнителей, продавших как минимум 75 миллионов записей. Музыканты перечислены как с заявленными продажами, так и с общим количеством сертифицированных единиц в порядке убывания. Если у двух или более исполнителей одинаковое количество заявленных продаж, они ранжированы по количеству сертифицированных единиц. Заявленный показатель продаж, а также общее количество сертифицированных единиц (для каждой страны) в пределах предоставленных источников, включают продажи альбомов, синглов, альбомов-сборников, видео, а также загрузок синглов и полноформатных альбомов. Цифры продаж, например, от Soundscan, которые иногда публикуются в журнале Billboard, не были включены в колонки сертифицированных. На 2017 год, если брать и заявленные продажи и продажи сертифицированных единиц, The Beatles считались самой продаваемой группой. Майкл Джексон является самым продаваемым сольным исполнителем на основе заявленных продаж, а Рианна — самым продаваемым сольным исполнителем на основе сертифицированных единиц.

Определения 
Все исполнители списка с заявленными цифрами должны иметь не менее 20 % объёма продаж в сертифицированных единицах. Именно поэтому Клифф Ричард, Дайана Росс, Scorpions, Шарль Азнавур, Бинг Кросби, Глория Эстефан, Deep Purple, Iron Maiden, Том Джонс, The Jackson 5, Дайон Уорик, Spice Girls, Лучано Паваротти, Долли Партон, Оззи Осборн, Андреа Бочелли и другие не включены в этот список. Чем моложе исполнитель, тем выше необходимый процент сертифицированных единиц. Поэтому у таких артистов, как Рианна, Тейлор Свифт, Флоу Райда, Кэти Перри, Леди Гага, Адель, Джастин Бибер и Бруно Марс, заявленные продажи поддержаны сертифицированными единицами более чем 75 %. Данные сертифицированных продаж поступают из доступных онлайн баз данных местных ассоциаций музыкальной индустрии. Все сертифицированные продажи преобразованы из золотых/платиновых/бриллиантовых наград на основе критериев, предусмотренных сертификационными органами. Сертифицированный процент продаж зависит от первого года, когда исполнитель появился в чартах.

Требования по сертифицированным продажам сделаны, чтобы предотвратить завышение цифр — практику, часто применяемая звукозаписывающими компаниями в целях раскрутки. Заявленные продажи должны исходить из авторитетных онлайн-источников. Для большей ясности, используемые источники должны использовать термин «записи» «records» (синглы, альбомы, видео), а не слово «альбомы» («albums»). Тем не менее, если все авторитетные источники только упоминают «альбомы», они будут использованы только если процент сертифицированных продаж соответствует обозначенным ранее критериям. Список использует заявленные цифры, если они близки к проверяемым сертифицированным продажам: завышенные данные, которые соответствуют критерию, но нереалистично высоки, не используются.

Заявленные продажи обновляются только когда есть существенный прогресс в количестве сертифицированных продаж. Другими словами, доступные сертифицированные продажи каждого исполнителя или группы должны быть относительно близки к уже перечисленным заявленным, чтобы быть заменёнными на более высокие.

Сертифицированные продажи новых артистов иногда могут быть выше заявленных. Это происходит, так как RIAA и почти все другие сертификационные органы считают загрузку ещё и отдельно — для золотой/платиновой сертификации Digital Single Award. Из-за этого некоторые синглы и даже альбомы становятся «пересертифицированными» на сотни тысяч записей. Однако иногда эти цифры достигают миллионов в сертификациях RIAA, например сингл Рианны «We Found Love», который был сертифицирован RIAA как девятикратно платиновым (то есть должен был соответствовать 9 миллионам), однако во время этой сертификации он продался 5.4 миллионами загрузок.

Продажи

250 миллионов записей и больше 

 Для максимально возможного факт-чекинга и редакторского контроля источники продаж должны исходить только из авторитетных источников музыкальной индустрии и смежных с ней, например MTV, VH1, Billboard и Rolling Stone.
 Данные о сертифицированных единицах в таблице состоят из сертифицированных альбомов, синглов (включая цифровые загрузки) и видео.
 Музыкальные рынки в таблице сортированы в соответствии с их общим объёмом — Retail Value: от большего к меньшему.

200 миллионов — 249 миллионов записей 

 Для максимально возможного факт-чекинга и редакторского контроля источники продаж должны исходить только из авторитетных источников музыкальной индустрии и смежных с ней, например MTV, VH1, Billboard и Rolling Stone.
 Данные о сертифицированных единицах в таблице состоят из сертифицированных альбомов, синглов (включая цифровые загрузки) и видео.
 Музыкальные рынки в таблице сортированы в соответствии с их общим объёмом — Retail Value: от большего к меньшему.

120 миллионов — 199 миллионов записей 

 Для максимально возможного факт-чекинга и редакторского контроля источники продаж должны исходить только из авторитетных источников музыкальной индустрии и смежных с ней, например MTV, VH1, Billboard и Rolling Stone.
 Данные о сертифицированных единицах в таблице состоят из сертифицированных альбомов, синглов (включая цифровые загрузки) и видео.
 Музыкальные рынки в таблице сортированы в соответствии с их общим объёмом — Retail Value: от большего к меньшему.

 Колонка для сертифицированных продаж выше включает рынки, базы данных которых содержат сертификаты, представляющие цифры 100 000 и более.

100 миллионов — 119 миллионов записей 

 Для максимально возможного факт-чекинга и редакторского контроля источники продаж должны исходить только из авторитетных источников музыкальной индустрии и смежных с ней, например MTV, VH1, Billboard и Rolling Stone.
 Данные о сертифицированных единицах в таблице состоят из сертифицированных альбомов, синглов (включая цифровые загрузки) и видео.
 Музыкальные рынки в таблице сортированы в соответствии с их общим объёмом — Retail Value: от большего к меньшему.

 Колонка для сертифицированных продаж выше включает рынки, базы данных которых содержат сертификаты, представляющие цифры 100 000 и более.

80 миллионов — 99 миллионов записей 

 Для максимально возможного факт-чекинга и редакторского контроля источники продаж должны исходить только из авторитетных источников музыкальной индустрии и смежных с ней, например MTV, VH1, Billboard и Rolling Stone.
 Данные о сертифицированных единицах в таблице состоят из сертифицированных альбомов, синглов (включая цифровые загрузки) и видео.
 Музыкальные рынки в таблице сортированы в соответствии с их общим объёмом — Retail Value: от большего к меньшему.

 Колонка для сертифицированных продаж выше включает рынки, базы данных которых содержат сертификаты, представляющие цифры 100 000 и более.

75 миллионов — 79 миллионов записей 

 Для максимально возможного факт-чекинга и редакторского контроля источники продаж должны исходить только из авторитетных источников музыкальной индустрии и смежных с ней, например MTV, VH1, Billboard и Rolling Stone.
 Данные о сертифицированных единицах в таблице состоят из сертифицированных альбомов, синглов (включая цифровые загрузки) и видео.
 Музыкальные рынки в таблице сортированы в соответствии с их общим объёмом — Retail Value: от большего к меньшему.

 Колонка для сертифицированных продаж выше включает рынки, базы данных которых содержат сертификаты, представляющие цифры 100 000 и более.

См. также 
 Список самых продаваемых в мире альбомов
 
 Список самых продаваемых музыкантов США

Заметки

Примечания 

Списки бестселлеров
Списки музыкантов и музыкальных коллективов
Популярная музыка
Рок